Змагання в парному розряді серед жінок тенісного турніру BNP Paribas Open 2011 відбулися в Індіан-Веллсі (США) з 7 по 20 березня 2011 року. Це був 37-й турнір, відомий як Мастерс Індіан-Веллс, і він став одним із турнірів Мастерс у чоловічій серії Світовий Тур ATP 2011, а також Premier Mandatory у жіночій серії Тур WTA 2011. І чоловічий, і жіночий турніри проходили на кортах Indian Wells Tennis Garden.

Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Клаудія Янс і Алісія Росольська.
Несіяні Саня Мірза і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши 8-х сіяних Бетані Маттек-Сендс і Меган Шонессі з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2011